Deštné ist der Name mehrerer Orte in Tschechien
Deštné v Orlických horách, Gemeinde im Okres Rychnov nad Kněžnou
 Deštné (Jakartovice), Ortsteil von Jakartovice, Okres Opava